Archivturm ist der Name folgender Bauwerke:

 Archivturm (Brugg)
 Archivturm (Biel) 
 Archivturm des Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Duisburg
 Archivturm (Schwyz)
 Archivturm (Pforzheim)
 Tour des Archives in Rouen